Die Ewige Tabelle der Deutschen Fußballmeisterschaft ist eine Rangliste aller Meisterschaftsrunden der Deutschen Fußballmeisterschaft von der Erstaustragung 1903 bis zu letztmaligen Austragung 1963. Der Berechnung ist die damals gültige 2-Punkte-Regel zugrunde gelegt (zwei Punkte pro Sieg, einen Punkt pro Unentschieden).

Bis zur Saison 1932/33 waren die Sieger der einzelnen Regionalverbände (BRWV/BSV, NFV, SFV, SOFV, VBB, VMBV, WSV), bzw. ab 1925 ebenfalls die Vizemeister und teilweise weitere Teilnehmer für die Deutsche Fußballmeisterschaft qualifiziert. Diese wurde im K.-o.-System ausgetragen. Nach erfolgter Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 wurden die einzelnen Regionalverbände durch anfangs 16 Gauligen ersetzt. Die Gaumeister qualifizierten sich für die Deutsche Fußballmeisterschaft, die fortan bis 1941 im Rundenturnier mit anschließender Endrunde ausgetragen wurde. Ab 1942 wurde auf Grund der kriegsbedingt erhöhten Anzahl der Gauligen wieder auf das K.-o.-System gewechselt.

Die erste offizielle Deutsche Fußballmeisterschaft nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges fand 1948 statt. Ab 1951 wurde erneut zuerst in Gruppen gespielt, die Gruppensieger qualifizierten sich dann für das Finale. Mit Einführung der Fußball-Bundesliga 1963 ersetzte diese die Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft.

Insgesamt konnten sich 172 verschiedene Vereine mindestens einmal für die Deutsche Fußballmeisterschaft qualifizieren. Erster der Ewigen Tabelle ist der FC Schalke 04, der insbesondere in den 1930er und 1940er Jahren die Meisterschaften dominierte. Die meisten Titelgewinne mit acht Stück hat jedoch der 1. FC Nürnberg vorzuweisen. Die meisten Teilnahmen an der Deutschen Fußballmeisterschaft erreichte der Hamburger SV, der bereits als SC Germania 87 Hamburg 1904 teilnahm.

Ewige Tabelle 
 !! Teilnahmejahre !! Liga 2022/23 (Spielklasse)
|| 1927–30, 1932–44, 1951–52, 1956, 1958, 1962 || 1. Bundesliga (I)
|| 1920–22, 1924–25, 1927, 1929–30, 1932, 1934, 1963–38, 1940, 1943–44, 1948, 1951–52, 1957–58, 1961–62 || 2. Bundesliga (II)
|| 1904, 1921–29, 1931–33, 1937–39, 1941, 1948–53, 1955–63 || 2. Bundesliga (II)
|| 1905, 1926, 1928–32, 1934, 1939–41, 1943–44 || Landesklasse Sachsen Ost (VII)
|| 1906, 1925–31, 1933, 1935, 1937, 1944, 1957, 1961, 1963 || 1. Bundesliga (I)
|| 1942, 1948–51, 1953–58, 1963 || 2. Bundesliga (II)
|| 1935, 1937–38, 1943, 1950, 1952–54, 1956 || 1. Bundesliga (I)
|| 1928, 1930–33, 1938, 1953–54, 1959, 1961–62 || 1. Bundesliga (I)
|| 1927, 1929, 1931, 1933, 1936–40 || 2. Bundesliga (II)
|| 1949–50, 1953, 1956–57, 1961, 1963 || 1. Bundesliga (I)
|| 1934, 1940–44, 1949–50, 1955, 1957, 1959–60 || Regionalliga Südwest (IV)
|| 1914, 1920, 1923, 1926–27, 1929–31, 1935, 1950–51 || 2. Bundesliga (II)
|| 1953–54, 1958–63 || 1. Bundesliga (I)
|| 1934, 1936–37, 1942, 1959–63 || 1. Bundesliga (I)
|| 1910–13, 1926–32, 1943–44, 1953, 1957 || 2. Bundesliga (II)
|| 1905, 1935, 1938, 1941, 1954, 1956 || 2. Bundesliga (II)
|| 1907–09, 1911–13, 1933–34, 1955–56 || aufgelöst(Nachfolgeverein: Regionalliga Nordost (IV))
|| 1933, 1935–36, 1938–41 || aufgelöst
|| 1903–07, 1910–11, 1913–14, 1920, 1925, 1927, 1930 || aufgelöst(Nachfolgeverein: Regionalliga Nordost (IV))
|| 1927, 1931, 1933, 1941, 1943, 1948, 1963 || 3. Liga (III)
|| 1925, 1935, 1938–39, 1943–44, 1949–50 || Verbandsliga Baden (VI)
|| 1936–37, 1939, 1949, 1955 || Regionalliga Südwest (IV)
|| 1934, 1936–37, 1940, 1942 || 3. Liga (III)
|| 1940–41 ||  Bundesliga (I)
|| 1908, 1913, 1936, 1939–42 || Oberliga Baden-Württemberg (V)
|| 1943–44, 1952, 1957, 1961 || 3. Liga (III)
|| 1904–05, 1908, 1910–11, 1913–14, 1921, 1924–27, 1944, 1957 || aufgelöst(Fusion zu Eintracht Duisburg)
|| 1932–1934, 1936 || aufgelöst
|| 1908–09, 1923–31, 1940–44 || aufgelöst
|| 1934–36, 1940, 1942 || Oberliga Hamburg (V)
|| 1949–50, 1952, 1955 || 3. Liga (III)
|| 1928–1932, 1941, 1950–52, 1958 || Regionalliga Nordost (IV)
|| 1930, 1932–1935 || Bezirksliga Niederrhein (VII)
|| 1942–44 ||  2. Liga (II)
|| 1956, 1958, 1960 || 2. Bundesliga (II)
|| 1909–11, 1959–60, 1962 || aufgelöst(Nachfolgeverein: Oberliga Nordost (V))
|| 1903–04, 1936, 1938, 1943, 1949, 1954 || Bezirksliga Berlin (VIII)
|| 1926, 1928–29, 1932, 1944, 1949 || 1. Bundesliga (I)
|| 1937–39, 1942–44 || Verbandsliga Sachsen-Anhalt (VI)
|| 1939–40, 1950, 1952 || 3. Liga (III)
|| 1903–05, 1910–12 || Kreisklasse Karlsruhe (X)
|| 1903–05, 1910–12 || Regionalliga Nordost (IV)(als FC Carl Zeiss Jena)
|| 1925, 1935–36, 1940–41 || 2. Bundesliga (II)
|| 1930–34, 1937 || aufgelöst
|| 1939, 1942 || aufgelöst(Nachfolgeverein: Oberliga Nordost (V))
|| 1959–63 || Saarlandliga (VI)
|| 1932–33, 1936–37, 1939 || aufgelöst
|| 1920, 1923, 1940, 1948 || 1. Bundesliga (I)(als 1. FC Union Berlin)
|| 1935–36, 1938 || Hessenliga (V)
|| 1937–38 || Kreisoberliga Muldental (VIII)
|| 1925–26, 1933 || Regionalliga Südwest (IV)
|| 1934, 1940 || aufgelöst(Fusion zum SC Rapid Köln)
|| 1928, 1930, 1939 || aufgelöst(Fusion zum 1. FC Köln)
|| 1941–42 || aufgelöst(Fusion zum 1. FSV Köln 1899)
|| 1959–60 || Westfalenliga (VI)
|| 1935 || aufgelöst(Fusion zu Südwest Ludwigshafen)
|| 1944 || aufgelöst
|| 1955 || Westfalenliga (VI)
|| 1939 || aufgelöst
|| 1955 || aufgelöst(Fusion zum OSC Bremerhaven)
|| 1925–26, 1928–29, 1932 || aufgelöst
|| 1905, 1908, 1943–44, 1958 || 2. Bundesliga (II)
|| 1932, 1934, 1936–37, 1939 || aufgelöst
|| 1909–10 || aufgelöst(Fusion zum Karlsruher SC)
|| 1905–06 || aufgelöst(Fusion zu Blau-Weiß 90 Berlin)
|| 1951 || Regionalliga West (IV)
|| 1958–60, 1962 || Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (V)
|| 1932, 1934, 1936–37, 1939 || Kreisliga Fulda (IX)
|| 1903, 1909, 1914, 1925 || Oberliga Hamburg (V)
|| 1922, 1928 || Kreisliga München (VIII)
|| 1939, 1942 || Regionalliga Bayern (IV)
|| 1944 || aufgelöst
|| 1941 || Kreisliga B Essen (IX)
|| 1921, 1926, 1935, 1938 || aufgelöst
|| 1950 || aufgelöst(Fusion zum SC Viktoria Köln)
|| 1912, 1914, 1922, 1924, 1931 || Stadtklasse Leipzig (IX)
|| 1906, 1922, 1926 || Kreisliga B Berlin (X)
|| 1921, 1928, 1934 || aufgelöst
|| 1926, 1935, 1937 || aufgelöst(Fusion zum SC Rapid Köln)
|| 1907–08 || Oberliga Baden-Württemberg (V)
|| 1934, 1941 || aufgelöst
|| 1906 || aufgelöst(Fusion zum 1. CfR Pforzheim)
|| 1942 || aufgelöst
|| 1921 || aufgelöst(Fusion zu Blau-Weiß 90 Berlin)
|| 1942 || aufgelöst
|| 1941 || aufgelöst
|| 1934 || aufgelöst(Aufgegangen im VfR Heilbronn)
|| 1938 || Regionalliga West (IV)
|| 1936 || aufgelöst(Fusion zum VfL Köln 1899)
|| 1941 || aufgelöst(Fusion zum VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau)
|| 1943–44, 1948, 1950, 1956 || Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (V)
|| 1941, 1943–44 ||  National 3 (V)
|| 1943–44 ||  aufgelöst(Fusion zum SV Wilhelmshaven)
|| 1920–21, 1923–24, 1927–28, 1930 || aufgelöst
|| 1920, 1922, 1925, 1927, 1929–30 || aufgelöst
|| 1905–07, 1943 || Oberliga Hamburg (V)
|| 1905–07 || aufgelöst
|| 1920, 1930, 1933 || Oberliga Niedersachsen (V)
|| 1908, 1929 || aufgelöst
|| 1937, 1943 || Kreisliga A Kassel (IX)
|| 1939–40 || Verbandsliga Hessen (VI)
|| 1914 || aufgelöst
|| 1944 || aufgelöst
|| 1925 || Oberliga Niederrhein (V)
|| 1925 || Oberliga Niederrhein (V)
|| 1926 || Stadtklasse Leipzig (IX)
|| 1943 || aufgelöst
|| 1943 || aufgelöst(Fusion zum SC Fortuna Köln)
|| 1909 || aufgelöst
|| 1943 || aufgelöst
|| 1927 || Kreisliga A Berlin (IX)
|| 1942–43 || aufgelöst
|| 1922–23 || 2. Bundesliga (II)
|| 1950, 1953 || Bezirksliga Berlin (VIII)
|| 1935, 1938 || aufgelöst
|| 1942 || Oberliga Niederrhein (V)
|| 1943 || Oberliga Nordost (V)
|| 1944 || aufgelöst
|| 1941 || aufgelöst
|| 1940 || aufgelöst
|| 1910, 1913–14, 1931, 1933 || aufgelöst
|| 1922, 1925–26 || aufgelöst
|| 1903–05 || aufgelöst
|| 1942–44 || aufgelöst
|| 1911, 1913–14 || aufgelöst
|| 1908, 1910 || aufgelöst
|| 1910, 1912 || Landesliga Berlin (VII)
|| 1929, 1931 || 3. Liga (III)
|| 1905, 1909 || aufgelöst
|| 1924–25 || Kreisliga B Berlin (X)
|| 1943–44 || aufgelöst
|| 1943–44 || aufgelöst
|| 1950, 1951 || Oberliga Baden-Württemberg (V)
|| 1911 || aufgelöst
|| 1912 || aufgelöst
|| 1926 || Kreisliga B Essen (IX)
|| 1932 || aufgelöst
|| 1942 || aufgelöst
|| 1942 || aufgelöst
|| 1950 || aufgelöst
|| 1904 || aufgelöst(Fusion zum KSV Hessen Kassel)
|| 1906 || aufgelöst(Fusion zum VfL Köln 1899)
|| 1923 || aufgelöst
|| 1928 || Kreisliga B Kempen-Krefeld (IX)
|| 1932 || Kreisliga B Berlin (X)
|| 1942 ||  BGL Ligue (I)
|| 1944 || aufgelöst
|| 1944 || aufgelöst
|| 1944 || Oberliga Baden-Württemberg (V)
|| 1927 || aufgelöst
|| 1928 || aufgelöst
|| 1931 || aufgelöst(Fusion zum VfB Fichte Bielefeld)
|| 1942 || aufgelöst
|| 1944 || aufgelöst
|| 1927 || aufgelöst
|| 1944 || aufgelöst
|| 1903 || aufgelöst
|| 1909 || aufgelöst(Fusion zum 1. FC Mönchengladbach)
|| 1931 || aufgelöst
|| 1942 || aufgelöst
|| 1907 || Bezirksliga Niederrhein (VII)
|| 1912 || aufgelöst
|| 1912 || aufgelöst(Fusion zum 1. FC Köln)
|| 1920 || 1. Bundesliga (I)
|| 1929 || aufgelöst
|| 1942 || aufgelöst
|| 1943 || aufgelöst(Fusion zum SV Schwarz-Weiß Westende)
|| 1944 || aufgelöst
|| 1904 || aufgelöst
|| 1943 || aufgelöst
|| 1940 || aufgelöst
|| 1939 || aufgelöst
|}

Siehe auch 
 Liste der deutschen Fußballmeister
 Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga

Weblinks 
 Sport1.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 2-Punkte-Regelung)
 Weltfussball.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)

Deutsche Fußballmeisterschaft
Deutsche